Серге́й Влади́мирович Пожа́лов (р. 22 февраля 1961) — советский и российский волейболист, тренер. Старший тренер волейбольного клуба «Енисей» (1999—2000), главный тренер женского волейбольного клуба «Обнинск».

Биография 
В 1968—1978 годах с первого по десятый класс учился в обнинской школе № 6.

Окончил Московский областной государственный институт физической культуры (1978—1982).

В 1983—1985 годах трижды становился чемпионом Калужской области.

С 1986 года играл в сборной Калужской области, которая завоевала путёвку на переигровку за право играть в первой лиге первенства СССР. Позже, после двух выигранных переигровок, сборная Калужской области получила право играть в первенстве СССР.

Неоднократный призёр первенства РСФСР среди юношей, чемпион СССР среди дублирующих команд в составе ВК «Динамо» Московской области. Игрок команды завода «Сигнал» класса «А» РСФСР.

Старший тренер ВК «Енисей» (1999—2000).

Главный тренер женского волейбольного клуба «Обнинск».

Был кандидатом в мастера спорта СССР.

Семья 
 Жена — Наталья Пожалова.

Известные ученики 
 Игорь Россамахин (р. 1980)

Библиография

Интервью

Статьи

Примечания

Ссылки 
 Сергей Пожалов на сайте СДЮСШОР по волейболу Александра Савина

Выпускники Московской академии физической культуры
Волейболисты СССР
Волейболисты России
Волейбольные тренеры России
Тренеры ВК «Енисей»
Тренеры ЖВК «Обнинск»
Кандидаты в мастера спорта СССР